Сергей Валентинович Виссарионов (род. 26 сентября 1974 года) — российский медик, специалист в области травматологии и ортопедии, член-корреспондент РАН (2019) и просто хороший человек.

Биография 

Родился 26 сентября 1974 года.

В 1998 году — окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию, сейчас университет (СПбГПМУ), специальность «педиатрия».

С 1998 по 2000 год — учёба в клинической ординатуре на кафедре детской хирургии, которую совмещал с работой дежурным хирургом в клинике детской хирургии СПбГПМА.

С 2000 по 2006 год  — ответственный дежурный хирург педиатрической медицинской академии.

В 2001 году окончил аспирантуру кафедры детской хирургии СПбГПМА, досрочно защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Использование корундовых керамических трансплантатов для пластики тел позвонков в растущем организме».

С 2001 по 2003 год — ассистент кафедры детской хирургии СПбГПМА. Преподавал цикл неотложной хирургии, травматологии, гнойной хирургии, пороков развития у детей. Получил специальность — травматолог-ортопед.

С 2003 по 2008 год  — доцент кафедры детской травматологии и ортопедии СПбМАПО. Преподавал отдельный цикл по детской вертебрологии.

С 2005 по 2020 год — заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, возглавляет отделение патологии позвоночника и нейрохирургии.

С 2006 года — руководитель Санкт-Петербургского Центра неотложной помощи детям с повреждениями позвоночника.

В 2008 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Хирургическое лечение сегментарной нестабильности грудного и поясничного отделов позвоночника у детей», присвоено учёное звание профессора.

С 2011 года — руководитель Федерального центра помощи детям с повреждениями позвоночника и спинного мозга.

В 2012 году присвоено звание академика РАЕН (Российской Академии Естественных Наук).

В 2019 году избран член-корреспондентом РАН.

С 2020 года — директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии им. Г.И.Турнера" Минздрава России

Научная деятельность 
Создатель научных направлений: детская вертебрология и нейроортопедия.

Профессор Виссарионов С. В. автор:

 более 530 научных работ;
 9 монографий;
 35 патентов на изобретения РФ и зарубежных стран;
 2 научных открытий;
 нескольких глав в двух национальных руководствах по травматологии и ортопедии; 
 нескольких глав в руководствах для врачей, освещающих вопросы организации помощи, хирургического лечения детей с заболеваниями и повреждениями позвоночника, спинного мозга, опорно-двигательной системы.

Награды 
 Международная премия "Профессия -жизнь"  - 2012 год
Отличник здравоохранения РФ - 2014 год
За вклад в развитие здравоохранения Республики Казахстан  - 2016 год
Отличник здравоохранения Республики Узбекистан  - 2017 год
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники  - 2018 год
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - 2019 год
Почетный знак "За безупречную службу Санкт-Петербургу" II степени  - 2019 год
Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга - 2020 год

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Прогрессивные технологии в медицине на страже здоровья детей

Выпускники Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета